"Monteleone" pode ser:
 Villanova Monteleone, comuna italiana da Sardenha
 Monteleone Sabino, comuna italiana do Lácio
 Monteleone d'Orvieto, comuna italiana da Úmbria
 Monteleone Rocca Doria, comuna italiana da Sardenha
 Monteleone di Puglia, comuna italiana da Púglia
 Inverno e Monteleone, comuna italiana da Lombardia
 Monteleone di Fermo, comuna italiana do Marche
 Monteleone di Spoleto, comuna italiana da Úmbria

Desambiguações de topônimos